

Cinema
Sabrina – film del 1954 di Billy Wilder
Sabrina – film del 1995 di Sydney Pollack, remake dell'omonimo film del 1954

Musica
Sabrina – album di esordio di Sabrina Salerno, pubblicato nel 1987
Sabrina – casa discografica italiana fondata da Bruno Rosettani
Sabrina – cantante portoghese
Sabrina – cantante italiana

Personaggi
Sabrina – personaggio di Orange Road
Sabrina – personaggio della serie Pokémon
Sabrina Spellman – personaggio protagonista dell'omonima serie televisiva

Altro
Sabrina – nome proprio di persona italiano femminile
Sabrina – antica isola delle Azzorre, oggi sommersa
2264 Sabrina – asteroide della fascia principale
Sabrina – serie animata statunitense del 1999
Sabrina – videogioco del 1989